Сезон «Депортіво Алавес» 2020—2021 - 100-й за ліком сезон футбольного клубу Депортіво Алавес і його 5-й поспіль сезон у вищій лізі іспанського футболу. Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей. Сезон охопив проміжок часу від 20 липня 2020-го до 30 червня 2021 року, розпочавшись пізніше через пандемію Ковід-19.

Гравці

Склад першої команди

Резервна команда

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів ліги оголошено 31 серпня 2020.

Копа-дель-Рей

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 23 травня 2021.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили клуб під час сезону

|-
|}

Бомбардири

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони «Депортіво Алавес»
Deportivo Alavés